Smyrnakyrkan kan avse:

Smyrnakyrkan i Göteborg – den näst största församlingen inom den svenska pingströrelsen
Smyrnakyrkan Habo –  en kyrkobyggnad för Evangeliska frikyrkan i Habo i Sverige
 Smyrnakyrkan, Älvängen  – församling och kyrkobyggnad tillhörande pingströrelsen i Älvängen, Ale kommun